Comtat de Union (Arkansas)
 Comtat de Union (Carolina del Nord)
 Comtat de Union (Carolina del Sud)
 Comtat de Union (Dakota del Sud)
 Comtat de Union (Florida)
 Comtat de Union (Geòrgia)
 Comtat de Union (Illinois)
 Comtat de Union (Indiana)
 Comtat de Union (Iowa)
 Comtat de Union (Kentucky)
 Comtat de Union (Mississipí)
 Comtat de Union (Nou Mèxic)
 Comtat de Union (Ohio)
 Comtat de Union (Oregon)
 Comtat de Union (Pennsilvània)
 Comtat de Union (Tennessee)